Cristiana Reali (née en 1965), actrice italo-brésilienne ;
  (1941-2011), journaliste brésilien, père de Cristiana Reali ;
 Emiliano Reali (né en 1976), écrivain italien ;
 Giovanni Reali (1681-1751), violoniste et compositeur italien.

Voir aussi 
 Leptidea reali, un insecte lépidoptère.